846 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 846 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Кировской области. Код 268170.
 846 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 013212.
 846 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 293933.
 846 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области.  Код 585925.